The Manicure Girl –  cortometraggio del 1913 dlretto da C. Jay Williams
The Manicure Girl –  cortometraggio del 1914 prodotto dalla L-KO Kompany
The Manicure Girl –  cortometraggio del 1916 diretto da Burton L. King
The Manicure Girl –  film del 1925 diretto da Frank Tuttle